Julian von Antiochia oder Julianus von Antiochien steht für folgende Personen:

 Julian von Antinoë († um 304), ägyptischer Krankenpfleger, siehe Julian und Basilissa
 Julian von Tarsus († 305/311), christlicher Märtyrer 
 Julianus (Antiochia) († nach 474), Patriarch von Antiochia